Rácz András (1789–1864) teológiai doktor, papnevelő-intézeti lelki-igazgató
 Rácz András (1926–2013) festőművész (neve előfordul 'Rác András' alakban is)
 Rácz András (?) énekes
 Rácz András (1966–) újságíró, Orbán Viktorról írt propagandakönyvet